

Confessioni 
 Chiese riformate – chiese cristiane la cui istituzione è risalente alla Riforma protestante
 Chiesa riformata in America
 Chiesa riformata di Francia
 Chiesa Riformata dei Paesi Bassi
 Chiesa spagnola riformata episcopale – branca spagnola della Comunione Anglicana
 Chiesa cattolica riformata del Venezuela – giurisdizione della Chiesa anglicana, parte della Comunione anglicana ortodossa
 Chiesa cattolica riformata d'Italia – fondata alla fine dell'Ottocento dai seguaci del Vetero-cattolicesimo
 Chiesa riformata minore – fondata in Polonia nel XVI secolo dai seguaci del Socinianesimo
 Chiesa riformata del Santo Spirito – collegandosi idealmente alla mistica della Riforma spirituale medievale e alla mistica protestante, si costituì negli anni '70 del XX secolo, sostenendo l'universalismo cristiano e l'idea di "religione aperta" preconizzata di Aldo Capitini

Edifici religiosi

Svizzera 
Chiesa di San Lorenzo (Bregaglia) - Chiesa a Bregaglia
Chiesa riformata di Fex-Crasta - Chiesa a Fex-Crasta nel comune di Sils im Engadin
Chiesa riformata di Gais - Chiesa a Gais
Chiesa riformata di Langwies - Chiesa a Langwies
Chiesa riformata di Maloja - Chiesa a Maloja
Chiesa riformata di San Martino di Tours - Chiesa a Bondo
Chiesa riformata di Sankt Moritz - Chiesa a Sankt Moritz